26-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила с 24 по 29 июня 2002 года, в Будапешт, Венгрия. Было подано 9 объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 49 объектов культурного, 1 смешанного и 10 природного наследия. Таким образом, общее число регистраций достигло 730 (562 культурного наследия, 23 смешанных и 145 природного наследия).

Объекты, внесённые в список всемирного наследия

Культурное наследие 
 Афганистан: Минарет и археологические объекты в Джеме
 Германия: Долина Среднего Рейна
 Германия: Исторический центр Штральзунд в Висмаре
 Египет: Монастырь Св. Екатерины с окрестностями
 Австрия: Исторический культурный ландшафт винодельческого района Токай
 Индия: Храмовый комплекс Махабодхи в Бодх-Гая
 Италия: В стиле позднего барокко в регионе Валь-ди-Ното
 Мексика: Город майя Калакмуль в Кампече
 Суринам: Исторический центр города Парамарибо

Расширены 
 Венгрия: Проспект Андраши (первоначально признан наследием в 1987 году, добавив, проспект Андраши и Будапештский метрополитен)
 Коста Рика: Национальный парк Кокоса (первоначально признан природным наследием в 1997 году, добавлен морской заповедник)

Убраны из Красного списка 
 Ни один объект не был убран.

Добавлены в Красный список 
 Афганистан: руины Джамского минарета
 Алжир: Археологический памятник Типаса

Ссылки 
 Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage — World Heritage Committee — Twenty-sixth Session — Report